42-й пехотный Яку́тский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.

 Старшинство — 16 августа 1806 года.
 Полковой праздник — 26 ноября.

Места дислокации 
 1820 — Одесса и в окрестности оного. Полк входил в состав 16-ой пехотной дивизии.
 1856 — Ефремов.
 1903—1914 — Кременец.

История 
 16 августа 1806 года — из одной гренадерской, трёх мушкетёрских рот Селенгинского мушкетёрского полка и рекрут сформирован Якутский мушкетёрский полк в составе трёх батальонов.
 22 февраля 1811 года — получил наименование Якутский пехотный полк.
 28 января 1833 года — к полку присоединены 1-й и 3-й батальоны Козловского пехотного и 2-й батальон 35-го егерского полков. Приведён в состав шести батальонов.
 10 марта 1854 года — сформированы 7-й и 8-й батальоны.
 14 июня 1866 года — одна рота отчислена на формирование 6-го резервного батальона 77-го Тенгинского пехотного полка.
 23 августа 1856 года — 4-й батальон переименован в резервный, а батальоны с 5-го по 8-й расформированы.
 13 октября 1863 года — 4-й батальон и бессрочно-отпускные 5-го и 6-го батальонов отчислены на формирование Звенигородского пехотного полка.
 25 марта 1864 года — получил наименование 42-й пехотный Якутский полк.
 январь 1918 года — полк расформирован.
 15 марта 1919 года — часть кадрового состава расформированного полка вошла в состав Саратовской отдельной бригады ВСЮР.
 18 марта 1919 года — полк возрождён во ВСЮР в Одессе, в составе двух батальонов из 2-го Волынского полка 1-го Волынского гетманского корпуса. Включён в Одесскую бригаду.
 Лето 1919 года — в Киеве из военнопленных сформирован 3-й батальон. Включён в состав 7-й пехотной дивизии.
 3 сентября 1919 года — на основе полка образована Остерско-Козелецкая группа.
 2 марта 1920 года — включён в состав 4-й стрелковой дивизии.
 Август 1920 года — после Бредовского похода чины полка были влиты в 49-й пехотный Брестский полк, а одна рота — в 3-й Марковский полк.

Шефы 
 24.08.1806 — 04.03.1810 — генерал-майор Линдфорс, Фёдор Андреевич
 12.03.1810 — 19.09.1810 — полковник Голенищев-Кутузов, Александр Дмитриевич
 19.10.1810 — 13.06.1813 — полковник Селиверстов, Алексей Матвеевич
 28.09.1813 — 01.09.1814 — генерал-майор Юшков, Александр Иванович

Командиры 

 09.12.1806 — 24.04.1807 — подполковник Анохин, В. А.
 24.04.1807 — 28.11.1807 — полковник Вишневский
 21.07.1808 — 18.10.1811 — подполковник (с 30.08.1811 полковник) Демьянов
 16.04.1812 — xx.xx.1815 — майор (с 05.12.1813 подполковник) Угрюмов, Пётр Александрович
 14.01.1816 — 21.04.1825 — подполковник (с 30.08.1816 полковник) Угрюмов, Пётр Александрович
 21.04.1825 — 09.11.1832 — подполковник (с 02.09.1829 полковник) Залеский, Николай Иванович
 09.11.1832 — 03.06.1833 — командующий подполковник Харчевников, Александр Кондратьевич
 03.06.1833 — 17.08.1841 — полковник (с 06.12.1840 генерал-майор) Сельван, Дмитрий Дмитриевич
 17.08.1841 — 03.03.1850 — полковник (с 06.12.1849 генерал-майор) Толпыга, Михаил Иванович
 03.03.1850 — 29.12.1851 — полковник Лютер, Иван Иванович
 29.12.1851 — 31.07.1855 — полковник (с 02.06.1855 генерал-майор) Бялый, Леонард Онуфриевич
 31.07.1855 — 12.04.1859 — полковник Вельк, Эдуард Андреевич 
 12.04.1859 — 14.03.1876 — полковник Ламони, Александр Петрович
 14.03.1876 — 27.12.1876 — полковник Добровольский, Николай Осипович
 27.12.1876 — 26.04.1879 — полковник Красовский, Николай Иванович
 18.05.1879 — 04.07.1890 — полковник Коцебу, Павел Августович
 30.07.1890 — 15.10.1895 — полковник Айгустов, Николай Алексеевич
 25.10.1895 — 30.03.1898 — полковник Эверт, Аполлон Ермолаевич
 13.04.1898 — 05.02.1902 — полковник Борщов, Митрофан Иванович
 11.03.1902 — 07.01.1905 — полковник Путилов, Нил Нилович
 06.03.1905 — 05.04.1905 — полковник Шишкевич, Михаил Иванович
 10.04.1905 — 09.11.1906 — полковник Галле, Станислав Франкович
 02.12.1906 — 18.05.1907 — полковник Муфель, Николай Николаевич
 12.07.1907 — 05.05.1908 — полковник Афанасьев, Фёдор Иванович
 19.05.1908 — 23.02.1910 — полковник Святитский, Александр Иванович
 23.02.1910 — 06.07.1912 — полковник Гольце, Борис Густавович
 06.07.1912 — 27.11.1914 — полковник Любарский, Вадим Иванович
 31.12.1914 — 21.08.1915 — полковник Любарский, Вадим Иванович
 21.08.1915 — 15.01.1916 — полковник Уданович, Тихон Данилович
 08.02.1916 — 07.02.1917 — полковник Зинько, Андрей Филимонович
 07.02.1917 — xx.xx.1917 — полковник Антонович, Николай Владимирович

Боевые отличия 
 Георгиевское полковое знамя с надписью «За Севастополь» за оборону Севастополя в 1853—1855 гг.
 Знаки на шапки за турецкую войну 1828—29 гг.
 Георгиевские трубы за турецкую войну 1877—78 гг.

Полковые знамёна 
 В 1805 году полк получил знамёна образца 1803 года — одно белое и пять цветных, с зелёным крестом и белыми углами.
 22 июня 1833 года 3-му батальону пожаловано знамя (крест зелёный, углы белые)
 1 мая 1834 года знамя пожаловано 4-му батальону.
 25 июня 1838 года 3-му и 4-му батальонам полка пожалованы Александровские ленты на знамёна.
 В 1856 году 1-му, 2-му, 3-му и 4-му батальонам пожалованы Георгиевские знамёна (крест синий, углы чёрно-белые).
 16 августа 1906 года полку пожаловано Георгиевское юбилейное знамя образца 1900 года. Полотнище белое, кайма светло-синяя, навершие образца 1867 года. На знамени надписи: «За Севастополь въ 1854 и 1855 годахъ» (на отрезке Георгиевской ленты), «1806—1906». На юбилейной Александровской ленте надписи: «1906 года», «1806 г. Якутскій мушкетерскій полкъ».

Полковой знак 
Утверждён 28 мая 1910 года в память 100-летнего юбилея полка. Синий овальный щит, обрамлённый серебряным венком из лавровой и дубовой ветвей с цифрой «100» внизу. На верхней половине щита накладные золотые вензеля Александра I и Николая II и юбилейные даты: «1806—1906», на нижней — герб старого (Петровского) Якутского полка (на красном поле золотого щита белый престол, а на нём евангелие). Знак увенчан золотой императорской короной, из-под которой ниспадает золотая лента с надписью: «42 Якутский полк». Высота — 49 мм, ширина — 37 мм.

Памятные места 
 В Болгарии близ села Миндя в местности Грынчер в 1879 году воздвигнут памятник 30 воинам 42-го Якутского пехотного полка и майору того же полка Константину Ивановичу Эмольскому.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Герои Бородинского сражения, Крымской войны и 1-й мировой (Якутский пехотный полк).
 РГВИА 7. 3. 116. 42-й пехотный Якутский полк. Ф. 2656. 1824—1916 гг. 107 ед.хр.
 Ходатайство командира 42-го пехотного Якутского полка Антоновича комиссару Временного правительства при III -й армии Анардовичу о награждении за бой 25 июня 1917 г. георгиевскими крестами и медалями с особыми лентами.

Пехотные полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1806 году
История Якутска